Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Lew Hoad e Frew McMillan che si sono ritirati sul punteggio di 3–6, 3–6, 6–4, 6–3, 5–3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (Campioni)
 Andrés Gimeno /  Manuel Orantes (secondo turno)
 Jimmy Connors /  Tom Gorman (secondo turno)
 Juan Gisbert /  Alex Metreveli (semifinali)

 Adriano Panatta /  Nicola Pietrangeli (quarti di finale)
 Lew Hoad /  Frew McMillan (finale)
 Jan Kukal /  Jim McManus (secondo turno)
 Onny Parun /  Russell Simpson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1972